La Esperanza kan syfta på:

Geografi

Argentina 

 Ingenio La Esperanza, ort, Jujuy,

Colombia 

 La Esperanza, Colombia, ort i Cúcuta, 
 La Esperanza kommun, Colombia,

Guatemala 

 Municipio de La Esperanza (kommun i Guatemala), kommun, 
 La Esperanza, Guatemala, Departamento de Quetzaltenango, Municipio de La Esperanza,

Honduras 

 La Esperanza, Colón, 
 La Esperanza, Cortés, 
 La Esperanza, Copán, 
 La Esperanza kommun, Honduras, 
 La Esperanza, Honduras, Departamento de Intibucá, 
 La Esperanzas flygplats (Honduras), Departamento de Intibucá,

Kuba 

 La Esperanza, Kuba, 
 Esperanza, Kuba, Provincia de Villa Clara,

Mexiko 

 La Esperanza, Güémez, 
 La Esperanza, Santiago Comaltepec, 
 La Esperanza, Matías Romero Avendaño, 
 Fernando López Arias, Jesús Carranza, 
 La Esperanza, Zaragoza, 
 La Esperanza, Culiacán, 
 La Esperanza, Tarimoro, 
 La Esperanza, Asientos, 
 La Esperanza, Gómez Farías, 
 La Esperanza, San Martín Chalchicuautla, 
 La Esperanza (södra Tantoyuca kommun), 
 La Esperanza, Pijijiapan, 
 La Esperanza, Cosoleacaque, 
 La Esperanza, Xochitepec, 
 La Esperanza, Santa María Chimalapa, 
 La Esperanza, San Juan Lalana, 
 La Esperanza, Amatán, 
 La Esperanza, Las Margaritas, 
 La Esperanza, Tapachula, 
 La Esperanza, Tres Valles, 
 La Esperanza, Juchique de Ferrer, 
 La Esperanza, Chenalhó, 
 La Esperanza, Cosío, 
 La Esperanza, Hidalgotitlán, 
 La Esperanza, San Miguel Tlacamama, 
 La Esperanza, Yecuatla, 
 La Esperanza, Isla, 
 La Esperanza, Chiapa de Corzo, 
 La Esperanza, Manlio Fabio Altamirano, 
 La Esperanza, Ozuluama de Mascareñas, 
 La Esperanza (västra Tantoyuca kommun), 
 La Esperanza, La Independencia, 
 La Esperanza, Comitán, 
 La Esperanza, Cárdenas, 
 La Esperanza, Cuichapa, 
 La Esperanza, Cuautla, 
 La Esperanza, Angel R. Cabada, 
 La Esperanza, Hueytamalco, 
 La Esperanza, Huejutla de Reyes, 
 La Esperanza, Dolores Hidalgo, 
 La Esperanza, Victoria, 
 La Esperanza, Jalpan de Serra, 
 La Esperanza, Silao de la Victoria, 
 La Esperanza, Tecali de Herrera, 
 La Esperanza, Miahuatlán de Porfirio Díaz, 
 La Esperanza, Cadereyta de Montes, 
 La Esperanza, Tlacuilotepec, 
 La Esperanza, Xilitla, 
 La Esperanza, Sayula de Alemán, 
 La Esperanza, Aculco, 
 La Esperanza (östra Ocozocoautla de Espinosa kommun), 
 La Esperanza, Tianguistengo, 
 La Esperanza, Santiago Jamiltepec, 
 La Esperanza (östra Las Margaritas kommun), 
 La Esperanza, Galeana, 
 La Esperanza, Quintana Roo, Cozumel, 
 La Esperanza, Escuintla, 
 La Esperanza (västra Ocozocoautla de Espinosa kommun), 
 La Esperanza, San Felipe,

Se även
 Esperanza